Crnogorac ist der Familienname folgender Personen:

 Andrija Crnogorac, serbischer Basketballspieler
 Dominik Crnogorac (* 1991), serbischer Eishockeyspieler
 Gradimir Crnogorac (* 1982), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler